Nyanzoka kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyanzoka (periodiskt vattendrag), Muramvya, 
 Nyanzoka (vattendrag), Kayanza, 

Robotskapade Burundiförgreningar